Kitty – film del 1929 diretto da Victor Saville
Kitty – film del 1945 diretto da Mitchell Leisen
Kitty (Kitty und die große Welt) – film del 1956 diretto da Alfred Weidenmann
Kitty – cortometraggio del 2002 diretto da Patrick Gillies
9563 Kitty – asteroide della fascia principale